Оук Харбор има више значења:
 Оук Харбор (Вашингтон)
 Оук Харбор (Охајо)